Divadlo Piškot založili v roce 1997 Miriam a Petr Peškovi. Nemá vlastní scénu. Hostuje ve většině divadel, klubů a domů kultury celé ČR. Svou produkci zaměřuje především na dětského diváka s hlavním krédem: „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si budu pamatovat“.

Externí odkazy 
 Oficiální stránky

Piškot